Урал има више значења:
 Уралске планине, планински масив у Русији
 , регија у Русији
 Урал (река), река у Русији и Казахстану
 ФК Урал, фудбалски клуб из Јекатеринбурга
 ИМЗ Урал, руски произвођач мотоцикала

Види још 
 Уралски федерални округ, федерални округ у Русији